Hooe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Hooe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex